Лас Колонијас има више значења:

 Лас Колонијас (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Колонијас (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Колонијас (Ел Туле), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Колонијас (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Колонијас (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Колонијас (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Колонијас (Тепехи дел Рио де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Колонијас (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Колонијас, Колонија Сан Мануел (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Колонијас (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Колонијас (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Колонијас (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Колонијас (Чалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Колонијас (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Колонијас (Хименез), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Колонијас (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Колонијас (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Колонијас (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Колонијас, Колонија Хуарез (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Колонијас, Колонија Анхел Флорес (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Колонијас (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Колонијас (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику